Carlos Tejedor peut désigner :

Patronymes 
 Carlos Tejedor (1817—1903), juriste et homme politique argentin.

Toponymes 

 Carlos Tejedor, arrondissement (ou partido) de la province de Buenos Aires ;
 Carlos Tejedor, localité argentine située dans le  homonyme, dans la province de Buenos Aires.